

Patronymie 
 Jean-Eugène Dezeimeris (1799-1852), historien de la médecine et homme politique, père de Reinhold Dezeimeris (1835-1913) 
 Reinhold Dezeimeris (1835-1913), homme politique, fils de Jean-Eugène Dezeimeris (1799-1852).